Gurlitt en er en tysk familie af lærde og kunstsamlere, bl.a. omfattende:

 Cornelius Gurlitt (komponist) (1820-1901) – en tysk komponist
 Cornelius Gurlitt (kunsthistoriker) (1850-1938) – en tysk kunsthistoriker
 Cornelius Gurlitt (kunstsamler) (1932-2014) – en tysk kunstsamler
 Friedrich "Fritz" Gurlitt (1854–1893) – en tysk kunsthandler
 Hildebrand Gurlitt (1895–1956) – en tysk kunsthistoriker og kunsthandler
 Louis Gurlitt (1812–1897) – en tysk maler
 Ludwig Gurlitt (1855–1931) – en tysk pædagog
 Manfred Gurlitt (1890–1972) – en tysk komponist og musikpædagog
 Wilhelm Gurlitt (1844–1905) – en tysk klassisk arkæolog
 Wilibald Gurlitt (1889-1963) – en tysk musikforsker
 Wolfgang Gurlitt (1888–1965) – en tysk gallerist og udgiver

Slægter fra Tyskland